Кутан может означать:

 Кутан (вещество) — органическое вещество, компонент кутикулы растений.
 Кутан (населённый пункт) — населённый пункт, административно входящий в горный район, но расположенный на равнине (исходно — стоянка пастухов на зимнем пастбище).

Населённые пункты:
 Кутан (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.

Персоналии:
 Кутан, Амабль Поль (1792—1837) — французский художник.
 Кутан, Жюль (1848—1939) — французский скульптор.
 Кутан, Лаура (1855—1915) — французский скульптор.
 Кутан, Рихард (1891—1958) — австрийский футболист, нападающий.

См. также